Jméno Otto Kerner nesou dva čechoameričtí demokratičtí politici z Illinois

 Otto Kerner starší (1884–1952) – illinoiský generální prokurátor a soudce Amerického odvolacího soudu sedmého okrsku
 Otto Kerner mladší (1908–1976) – 33. guvernér Illinois a soudce Amerického odvolacího soudu sedmého okrsku